Nervo – struttura anatomica del sistema nervoso
Nervo – gruppo musicale australiano
Amado Nervo – poeta, scrittore, diplomatico messicano
Carlo Nervo – calciatore e politico italiano
Giovanni Nervo – presbitero e partigiano italiano
Hugo Nervo – calciatore argentino
Nino Rizzo Nervo – giornalista italiano

Pagine correlate
Nervi